Ел Гверо има више значења:

 Ел Гверо, Ла Каса де Вирхинија (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гверо (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Гверо (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гверо (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гверо (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику